Elitserien i handboll för herrar 1995/1996 spelades som grundserie och vanns av Redbergslids IK, och som fortsättningsserie, vilken också den vanns av Redbergslids IK. Redbergslids IK vann även svenska mästerskapet, efter slutspel.

Sluttabell

Grundserien

Fortsättningsserien

Slutspel om svenska mästerskapet

Kvartsfinaler: bäst av tre
?? 1996: HK Drott-IF Guif 34-33, 25-23 (HK Drott vidare med 2-0 i matcher)
?? 1996: LUGI-Skövde HF 22-25, 28-21, 24-23 (LUGI vidare med 2-1 i matcher)

Semifinaler: bäst av tre
?? 1996: Redbergslids IK-HK Drott 27-26 efter förlängning, 25-29, 35-23 (Redbergslids IK vidare med 2-1 i matcher)
?? 1996: LUGI-IK Sävehof 29-25, 29-22 (LUGI vidare med 2-0 i matcher)

Finaler: bäst av fem
?? 1996: Redbergslids IK-LUGI 27-25, 28-25, 30-15

Redbergslids IK svenska mästare säsongen 1995/1996.

Svenska mästare
Redbergslids IK blir 1996 svenska mästare för 16:e gången.

Skytteligan 

 Källa:

Referenser 
 Horisont 1996, Bertmarks förlag, sidan 310 - Sportresultat: Handboll

Noter 

Sport i Sverige 1995
Sport i Sverige 1996
Handbollssäsongen 1995/1996
1995/1996